A magyar ralibajnokságot 1974-ben írták ki először. 2010-től a bajnokság hét különböző fordulóból áll, ebből öt salakos versenypályán zajlik. A sorozat szervezője és támogatója a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ).

Bajnokok 

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 
 MNASZ honlapja

Magyar ralibajnokság